Honetschläger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Edgar Honetschläger (* 1967),  österreichischer Filmemacher, Drehbuchautor und Künstler
 Manfred Honetschläger (* 1959), deutscher Jazzmusiker und Komponist